Се́ржи Баржуа́н (, каталанское произношение ; ) — испанский футболист, выступавший на позиции левого защитника. После завершения карьеры игрока — тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник «Барселоны». Дебютировал за основной состав во встрече против «Галатасарая» (0:0) в рамках Лиги чемпионов 24 ноября 1993 года. Йохан Кройф выпустил Бархуана, несмотря на отсутствие опыта игр в испанской Примере. С тех пор он стал твёрдым игроком основы. Вместе с «сине-гранатовыми» выиграл три чемпионата, два кубка и два Суперкубка Испании, а также Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. Все трофеи он завоевал вместе с другим выпускником молодёжной академии «Барселоны» Альбертом Феррером, который выступал на позиции правого защитника.

Считается, что в 2002 году Баржуан перешёл в «Атлетико Мадрид» из-за разногласий с Луи ван Галом. По мнению Баржуана, тот предъявлял слишком много требований к футболистам. За «матрасников» Сержи провёл три сезона, в 85 встречах получил 33 жёлтых карточки.

Карьера в сборной 
За национальную команду Испании дебютировал 9 февраля 1994 года в товарищеской встрече против сборной Польши. Принял участие в двух чемпионатах Европы и сыграл на двух чемпионатах мира. В общей сложности за сборную Испании провёл 56 встреч, в которых отметился единственным голом.

Тренерская карьера 

По окончании спортивной карьеры начал работать с молодёжной командой «Барселоны» а в 2012—2014 годах руководил клубом «Рекреативо Уэльва». 6 апреля 2015 года возглавил «Альмерию».

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании: 1993/94, 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Испании: 1996/97, 1997/98
 Обладатель Суперкубка Испании: 1994, 1996
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1996/97
 Обладатель Суперкубка Европы: 1997

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную Испании 

Итого: 56 матчей / 1 гол; 30 побед, 20 ничьих, 6 поражение.

(откорректировано по состоянию на 13 февраля 2002)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National team data
 Все матчи Бархуана за сборную Испании на www.rsssf.com

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Рекреативо»
Тренеры ФК «Альмерия»
Тренеры ФК «Мальорка»
Тренеры ФК «Чжэцзян Гринтаун»
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»
Тренеры ФК «Барселона»